When Thieves Fall Out – cortometraggio del 1909 diretto da Theo Frenkel
 When Thieves Fall Out – cortometraggio del 1914 diretto da Fred Huntley
 When Thieves Fall Out – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne
 When Thieves Fall Out – cortometraggio del 1917 diretto da Jack Harvey